Hektoria steht für:

 Name eines das ab 1928 unter norwegischer Flagge operierenden Walfangschiffs, siehe Medic (Schiff)#Walfangschiff
 Hektoria-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika